Валерий Кичин: Кичин, Валерий Семёнович (род. 1938) — российский кинокритик и журналист.
 Кичин, Валерий Сергеевич (род. 1992) — киргизский футболист.